HHN est un sigle qui peut désigner :
 Harakat Hezbollah al-Nujaba, une milice islamiste chiite.

HHN est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Francfort-Hahn, un aéroport allemand, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports